Сходня — переносна дошка зі набитими планками, обладнана леєрною огорожею.

Топонім 

 Сходня — колишнє місто районного підпорядкування в Московській області, за 30 км на північний захід від Москви, на річці Сходні. З 2004 входить до складу міста Химки.
 Сходня — залізнична станція на лінії Москва — Санкт-Петербург.
 Сходня — річка в Московській області Росії, притока річки Москви.